Mönchstein bezeichnet

 in Österreich:
 das Schloss Mönchstein in Salzburg
 den Klettergarten Mönchstein in der Gemeinde Gutau in Oberösterreich

 in Deutschland:
 den  hohen Mönchstein (Berg) im Thüringer Wald
 einen anlässlich eines Mordes an einem Mönch aufgestellten Stein von 1490 in der Kirche der Gemeinde Steinhagen (Vorpommern), Mecklenburg-Vorpommern – siehe Mönchstein (Steinhagen)
 einen Grabstein in Dresden, siehe Mönchstein (Dresden)
 den Mönchstein bei Schierke im Harz